Puede referirse a:
 el nombre común de la planta ''Dracunculus canariensis el nombre común de la planta Dracunculus vulgaris